Ahmed Mohamed Marei – ex cestista e allenatore di pallacanestro egiziano
 Amr Marei – calciatore egiziano
 Assem Marei – cestista egiziano
 Bara' Marei – calciatore giordano
 Mahmoud Marei – calciatore egiziano